Il campionato mondiale Supersport 2009 è l'undicesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il campionato piloti è stato vinto da Cal Crutchlow sulla Yamaha YZF R6 del team Yamaha World Supersport che ha preceduto di soli 7 punti Eugene Laverty sulla Honda CBR600RR del team Parkalgar Honda.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Honda che sopravanza di soli tredici punti Yamaha, vincitrice del titolo piloti. Queste due case vincono tredici delle quattordici gare in calendario. La restante gara è stata vinta da Kawasaki che arriva terza in classifica con 186 punti.

Piloti partecipanti 
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Classifica Costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2009
Supersport